Побожий — фамилия. Известные носители:
 Побожий, Александр Алексеевич (1904—1978)  — советский писатель.
 Побожий, Евгений Борисович (род. 1988) — российский джазовый гитарист.